Rogy, commune française située dans le département de la Somme
 Jacques Rogy, série de romans français et héros de cette série.